Het seizoen 2011/12 van de Topklasse ging van start op 3 september 2011. De laatste speelronde stond gepland voor 5 mei 2012. Sinds 2011 is de Topklasse het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem, voorheen was dit de Hoofdklasse. Na 22 wedstrijden werd RKTSV voor de eerste maal kampioen van de Topklasse.

Topklasse

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Nacompetitie

Eerste ronde

Tweede ronde

2011/12
Nederlands competitievoetbal 2011/12